Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2006 celebrats a la ciutat de Torí (Itàlia) es disputà una prova d'esprint de combinada nòrdica en categoria masculina.

La prova es realitzà entre el dia 21 de febrer de 2006 a les instal·lacions esportives de Pragelato. Participaren un total de 49 esquiadors de 15 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Resultats

Salt amb esquís 
Els participants realitzen un salt amb esquís. A partir del salt guanyador es comptabilitza un dèficit de temps per als següents esquiadors que serà utilitzat en la següent prova.

NF: no finalitzà

Esquí de fons 
Es realitzà una cursa d'esquí de fons de 7,5 quilòmetres de distància. Al temps establert en aquesta distància s'hi uní el dèficit aconseguit en la prova de salt amb esquís, determinant així la posició final de tots els participants.

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  programa oficial 
  www.sports-reference.com - Combinada nòrdica 2006: esprint 

Esports als Jocs Olímpics d'hivern de 2006
Combinada nòrdica als Jocs Olímpics